Knous ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Lee Knous (1917–2000), US-amerikanischer Politiker
 William Lee Knous (1889–1959), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Knus
 Knaus